Biberach an der Riß – città tedesca del Baden-Württemberg
Biberach – comune del Baden-Württemberg nel circondario rurale Ortenaukreis